Kelurahan Padasuka kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Padasuka, Cimahi Tengah, Jawa Barat, 
 Kelurahan Padasuka (administrativ by i Indonesien, lat -6,89, long 107,66), Jawa Barat, 
 Kelurahan Padasuka (administrativ by i Indonesien, lat -6,90, long 107,65), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar